Denne side viser resultater for herresingle-rækken i Denmark Open 2006.

Se også:
Denmark Open 2006 - damesingle
Denmark Open 2006 - herredouble
Denmark Open 2006 - damedouble
Denmark Open 2006 - mixed double

Turnering

Sidste 16 

* = Seedet

Eksterne henvisninger 
 Kampprogram  (PDF) (engelsk) 

2006 - herresingle
Badminton i 2006